El nombre Mariano Martínez puede referirse a las siguientes personas:

 Mariano Martínez (n. 2005), cantante de música ranchera mexicano.
 Mariano Martínez (n. 1978), actor argentino.
 Mariano Martínez (n. 1970), guitarrista y cantante argentino, perteneciente a la banda de punk rock Attaque 77.
 Mariano Martínez (n. 1979), futbolista argentino.
 Mariano Martínez, ciclista hispano-francés.
 Mariano Martínez (1956-1998), ornitólogo argentino.
 Ignacio Mariano Martínez de Galinsoga (1766-1797), médico de Madrid, y director del Jardín Botánico de Madrid.